Osoby o tym nazwisku:
 Dafina Zeqiri (strona ujednoznaczniająca)
 Hair Zeqiri – albański piłkarz
 Rita Zeqiri – kosowska pływaczka